Фа́зочасто́тная характеристика (ФЧХ) — зависимость разности фаз между выходным и входным сигналами от частоты сигнала, функция, выражающая (описывающая) эту зависимость, также — график этой функции.

 Для линейной электрической цепи, зависимость сдвига по фазе между гармоническими колебаниями на выходе и входе этой цепи от частоты гармонических колебаний на входе.

Часто ФЧХ используют для оценки фазовых искажений формы сложного сигнала, вызываемых неодинаковой задержкой во времени его отдельных гармонических составляющих при их прохождении по цепи.

Определение ФЧХ 
 В теории управления ФЧХ звена определяется тангенсом отношения мнимой части передаточной функции к действительной:

 
В математике ФЧХ называют аргументом комплексной функции 

Для построения ФЧХ обычно требуется 5-8 точек в рабочем диапазоне частот: от минимально реализуемой до частоты среза. Частотой среза называют частоту окончания эксперимента.   Следует отметить, что частотные характеристики, как и временные, содержат информацию о свойствах линейных динамических систем.

См. также 
 Амплитудно-частотная характеристика
 Метод комплексных амплитуд
 АФЧХ
 ЛАФЧХ
 Передаточная функция

Примечания 

Электротехника
Радиотехника
Электродинамика
Радиотехнические величины и параметры
Спектрально-корреляционный анализ